O termo McComb pode referir-se a:
 McComb, cidade no Mississippi
 McComb, cidade em Ohio

Desambiguação